Arroyo Blanquillo ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Blanquillo (Arroyo Malo), Nebenfluss des Arroyo Malo, Uruguay
 Arroyo Blanquillo (Arroyo Marincho), Nebenfluss des Arroyo Marincho im Departamento Flores, Uruguay